

Andorra

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Moldau

Montenegro

Niederlande

Nordmazedonien

Norwegen

Österreich

Polen

Rumänien

Russland

Schweden

Schweiz

Serbien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Türkei

Ukraine

Ungarn

Vereinigtes Königreich

Weißrussland 

!Europa
Sport (Europa)
!Langlaufloipen
Langlaufloipen in Europa